Косяковка — топоним в России и на Украине:

Россия 
 Косяковка — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Косяковка — железнодорожная станция в городе Стерлитамак в 1 км от одноимённого села.
 Косяковка — деревня в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Косяковка — село в Таращанском районе Киевской области.